Marco Pinotti (1976 -), coureur cycliste sur route italien ;
 Roberta Pinotti (1961 -), personnalité politique italienne ;
 Roberto Pinotti (1944 -), sociologue, journaliste et écrivain italien.